

Toponyme 
St. Mary’s, St. Marys, ou St. Maries peut être :

Canada 
 St. Mary's, une municipalité de district en Nouvelle-Écosse ;
 St. Marys, ville du sud-ouest de l'Ontario ;
 St. Mary's, une municipalité à Terre-Neuve-et-Labrador.

Royaume-Uni 
 St Mary's, île des Sorlingues (ou Îles Scilly) en Angleterre.